Peristeria ist der Name von

 Peristeria (Orchidee), Orchideengattung
 Peristeria (Salamis), Ort auf Salamis, Griechenland
 Peristeria (Drama), Ort in der Region Drama, Griechenland
 Peristeria (Vulkan), einer der Vulkane bei Santorin
 Peristeria (Messenien), archäologische Stätte in der Nähe des Palast des Nestor mit drei mykenischen Tholosgräbern